

Штефан-Воде () — комуна у повіті Келераш.
 Штефан-Воде () — село у повіті Келераш. Входить до складу комуни Штефан-Воде.
 Штефан-Воде () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Дофтяна.

Штефан-Воде () — місто у Штефан-Водському районі.